Дзендри́ни () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Дзендрини, Анжело (1763–1849) — итальянский математик.
 Дзендрини, Бернардино (1679—1747) — венецианский инженер и гидрограф;
 Дзендрини, Бернардино (1839—1879) — итальянский поэт.